Центральный — посёлок в Алтайском крае России. Входит в городской округ город Барнаул. Возглавляет Административно Центральную сельскую администрацию Центрального района города Барнаул.

Географическое положение 
Расположен в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины, на северо-востоке Приобского плато.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % от 1838 чел.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство Западно-Сибирской железной дороги.

Средняя общеобразовательная школа № 91.

Транспорт 
Центральный доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Проходит автодорога «Калманка — Новороманово — Лебяжье» (идентификационный номер 01 ОП РЗ 01К-59).

Остановочный пункт Ядринцево на ж.-д. линии Барнаул — Рубцовск.

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Барнаул